Venecia (Antioquia), gemeente in departement Antioquia, Colombia
 Venecia (Cundinamarca) (vroeger Ospina Perez), gemeente in departement Cundinamarca, Colombia